Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)

  Brian Gottfried (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1977